Премия «Сатурн» за лучшую роль молодого актёра или актрисы в телесериале () вручается Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, начиная с  в 2014 году. Начиная с 47-й церемонии вручения, категория разделена на две награды: «Лучшая роль молодого актёра или актрисы в телесериале для потокового медиа» и «Лучшая роль молодого актёра или актрисы в телесериале для кабельного телевидения».

Лауреаты и номинанты

См. также 
 Премия «Сатурн» за лучшую роль молодого актёра или актрисы в кинофильме
 Молодой актёр (кинопремия)
 Молодой Голливуд

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Сатурн»  
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019 

Номинации кинопремии «Сатурн»
Награды актёрам